Galway Girl peut faire référence à :

  chanson de Steve Earle sortie en 2000
 Galway Girl chanson d'Ed Sheeran sortie en 2017
 A Galway Girl, pièce de 1979 de